Hutchins může být:

 Hutchinsova komise – mediální komise zabývající se svobodou tisku

příjmení
 Mel Hutchins (1928–2018) – americký basketbalista
 Ross Hutchins (* 1985) – anglický tenista